Siquijor kan verwijzen naar:
 Het eiland en de provincie Siquijor, zie Siquijor (provincie)
 De gemeente Siquijor, zie Siquijor (Siquijor)